Norco kan syfta på:

 Norco, Kalifornien
 Norco, Louisiana